George Ivașcu se poate referi la:
 George Ivașcu (1911 - 1988), publicist, critic și istoric literar român
 George Ivașcu (n. 1968), actor român